The Flood – singel Katie Meluy
 The Flood – opera Igora Strawinskiego